Het Campeonato Paranaense Segunda Divisão is het tweede niveau van het staatskampioenschap voetbal van Paraná. De competitie werd in 1915 opgericht en in 1924 weer afgevoerd. In 1966 keerde de competitie terug

Overzicht kampioenen

Eeuwige ranglijst

Vetgedrukt de clubs die in 2022 in de Segunda Divisão klasse spelen. In 1992 werden er twee seizoenen gespeeld.

Campeonato Paranaense